Yeom Ki-Hun (Haenam, 30 de março de 1983) é um futebolista sul-coreano que atua como meia, Joga pelo Samsung Bluewings da Coreia do Sul.

Carreira 
Yeom Ki-Hun integrou a Seleção Sul-Coreana de Futebol na Copa do Mundo de 2010. e representou a Seleção Sul-Coreana de Futebol na Copa da Ásia de 2011.

Ligações externas
Perfil em oGol 
Perfil em FIFA.com 

Futebolistas da Coreia do Sul
Futebolistas do Jeonbuk Hyundai Motors Football Club
Futebolistas do Ulsan Hyundai FC
Futebolistas do Suwon Samsung Bluewings
Jogadores da Seleção Sul-Coreana de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2007
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010
Futebolistas da Copa da Ásia de 2011